Бадалов — прізвище. Жіноча форма — Бадалова.

Відомі носії 
 Бадалов Ельвін Натіг огли (1995) — азербайджанський футболист.
 Бадалов Карен Карлосович (1965) — російський актор театру і кінематографу.
 Бадалов Павло Петрович (1925–2013) — доктор біологічних наук, професор Харківського національного технічного університету сільського господарства.
 Бадалов Роман Анатолійович (1936) — поет, прозаїк, журналіст, член спілки письменників Ізраїлю.
 Бадалов Руслан Нурдійович (1955) — чеченський борець, майстер спорту, чемпіон СРСР.

Див. також 
 Бадалово — українське село на Закарпатті.

Прізвища